Игры в группе C на Евро-2004 проходили с 14 по 22 июня. В группу вошли Италия, Дания, Швеция и Болгария.

Три сборные набрали одинаковое количество очков. Участники четвертьфинала определялись на основании показателей в играх команд между собой. При этом во всех этих играх были зафиксированы ничейные результаты. Дальше прошли Швеция и Дания за счёт большего числа забитых мячей.

Участники

Итоговая таблица 

Время — западноевропейское летнее (UTC+1).

Матчи

Дания — Италия

Швеция — Болгария

Болгария — Дания

Италия — Швеция

Италия — Болгария

Дания — Швеция

Примечания

Ссылки 
 Сайт УЕФА

Чемпионат Европы по футболу 2004